Kambara ist der Name

 einer Insel in Fidschi, siehe Kabara
 einer der 53 Stationen des Tōkaidō 
 einer ausgestorbenen Krokodilgattung, siehe Kambara (Gattung)

Kambara ist der Familienname folgender Personen:

 Kambara Ariake (1876–1952), japanischer Lyriker
 Kambara Tai (1898–1997), japanischer Maler